Lazzarino di Tormes – romanzo anonimo spagnolo

Persone
Lazzarino – cognome italiano
Ermanno Lazzarino – politico, partigiano e medico italiano
Lucio Lazzarino – ingegnere italiano
Orazio Lazzarino – fisico e matematico italiano
Silvana Lazzarino – tennista italiana